Элвис Камсоба (; родился 27 июня 1996, Бурунди) — австралийско-бурундийский футболист, полузащитник иранского клуба «Сепахан» и сборной Бурунди.

Клубная карьера 
Родился в Бурунди, с четырёх лет жил с родителями в лагере беженцев Танзании, в 2008 году переехал на жительство в Аделаиду. В октябре 2016 года «Мельбурн Найтс» объявил о подписании Элвиса Камсобы на сезон Виктории NPL 2017 года. За первый год Камсоба забил шесть голов за «рыцарей», а его команда едва избежала вылета, победив «Данденонг Сити» в плей-офф.

Камсоба привлёк внимание всей Австралии после блестящей кампании на Кубке ФФА 2018 года за команду «Авондэйл». Клуб дошёл до четвертьфинала, лучший результата в истории клуба, проиграв действующему чемпиону — «Сиднею». В результате его впечатляющих выступлений с «Авондейлом» Камсоба был награждён медалью Майка Кокерилла, вручаемую лучшему игроку на Кубке ФФА.

Международная карьера 
Элвис имел право представлять как Бурунди, так и Австралию. 24 марта 2019 года он подтвердил, что отклонил вызов в сборную Бурунди. Два месяца спустя он передумал и принял вызов представлять Бурунди на Кубке африканских наций 2019 года. 17 июня 2019 года он дебютировал за сборную Бурунди в товарищеском матче против Туниса, выйдя в стартовом составе.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте news.sportbox.ru

Футболисты Бурунди
Футболисты Австралии
Игроки сборной Бурунди по футболу
Игроки ФК «Мельбурн Найтс»
Игроки ФК «Кройдон Кингс»
Игроки ФК «Мельбурн Виктори»
Игроки ФК «Сидней»
Эмигранты Бурунди
Иммигранты Австралии
Игроки ФК «Сепахан»